Ел Кино има више значења:

 Ел Кино (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кино (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику